Fell (bij Trier), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Fell Pony, een paardenras
Fellterriër, een hondenras

Personen
Richard Fell, een Britse politicus